2 miejscowości w Estonii:
 Hõbeda – wieś w prowincji Lääne-Viru, w gminie Kadrina.
 Hõbeda – wieś w prowincji Parnawa, w gminie Koonga.